Buschiazzo puede hacer referencia a:

María Esther Buschiazzo, actriz argentina.
Juan Antonio Buschiazzo, arquitecto argentino nacido en Italia.
Mario José Buschiazzo, hijo de Juan Antonio Buschiazzo, también arquitecto argentino.